Szegedi Ernő (1911–1992) zongoraművész és -tanár
 Szegedi Ernő (1933–1988) magyar származású brit szobrász